Pitkäkari ist der Name folgender Inseln:
 Pitkäkari (Haparanda), im Gebiet von Haparanda (Gemeinde), Schweden
 Pitkäkari (Helsinki, bei Katajaluoto), im Gebiet von Helsinki bei der Insel Katajaluoto, Finnland
 Pitkäkari (Helsinki, bei Melkki), im Gebiet von Helsinki bei der Insel Melkki, Finnland